Трой Хадсон (; род. 13 марта 1976, Карбондейл, Иллинойс) — бывший американский профессиональный баскетболист и хип-хоп исполнитель.

Карьера

Ранние годы 
Хадсон не был выбран на драфте 1997 года и играл за Yakima Sun Kings в Континентальной Баскетбольной Ассоциации. В 1998 году он пытался играть за «Юта Джаз», но после двух месяцев был отчислен и был вынужден играть в Лиге развития за «Су-Фолс Скайфорс». Потом Хадсон играл за «Лос-Анджелес Клипперс» в НБА, а в 2000 году подписал контракт с «Орландо Мэджик». В сезоне 2001-02 Хадсон, в среднем, набирал 12 очков и 3 передачи, приняв участие в 81 игре сезона.

Миннесота Тимервулвз 
Однако, лучшие свои годы Хадсон провел в составе Миннесоты Тимбервулвз, где в сезоне 2002-03 он насчитал лучшие для себя 14.2 очка и 5.7 передачи. Тогда, вместе с Хадсоном за «Волков» выступали Кевин Гарнетт, Лэтрелл Спрюэлл, Сэм Касселл и Майкл Оловоканди. Через год Миннесота добралась до финала Западной конференции, где уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» 4-2 в серии. Это было наивысшее достижение той команды под руководством Флипа Сондерса.

Травмы. Закат карьеры 
После того сезона Хадсона начинают преследовать травмы. За три следующих сезона, Хадсон провел лишь 70 игр. 3 августа 2007 года Миннесота выкупила контракт игрока. 24 сентября 2007 года подписал контракт с Голден Стэйт Уорриорз, но появился лишь в девяти играх сезона 2007-08, получив травму бедра, из за которой сезон для Хадсона был закончен. 10 января 2008 года Уорриорз отчислили Хадсона, чтобы освободить место под Криса Уэббера.

Музыкальная карьера 
В 2007 году Хадсон, под ником T-Hud, выпустил альбом Undrafted, на котором также засветились Ray J, Three 6 Mafia и Static Major

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 NBA.com profile
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com
 Official website
 Hudson’s MySpace page

Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Су-Фолс Скайфорс»